Maarstraße ist der Name mehrerer Straßen:
 Maarstraße (Baesweiler), siehe Liste der Baudenkmäler in Baesweiler
 Maarstraße (Bonn-Beuel), siehe Baudenkmäler in Beuel-Ost
 Maarstraße (Heinsberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Heinsberg
 Maarstraße (Grevenfeld)
 Maarstraße (Landscheid), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Landscheid
 Maarstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Maarstraße (Speicher), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Speicher (Eifel)
 Maarstraße (Trier)
 Maarstraße (Würselen), siehe Liste der Baudenkmäler in Würselen

Siehe auch: